Club Penya Encarnada d'Andorra é um clube de futebol da Andorra. Disputa atualmente a primeira divisão nacional.

Penya Encarnada d'Andorra